Martti Lappalainen ist der Name folgender Personen:

* Martti Lappalainen (Skilangläufer) (1902–1941), finnischer Skilangläufer
 Martti Lappalainen (Musiker) (1941–2011), finnischer Jazzmusiker und Orchesterleiter